Сезона 2004/05. је била 107. по реду у историји Арсенала. У овој сезони освојени су ФА куп и ФА Комјунити шилд, али Арсенал није успео да одбрани титулу првака Премијер лиге пошто је завршио на 2. месту иза Челсија.

Трансфери 
У клуб

Из клуба

Статистика играча 

Бројеви у заградама означавају појављивање као замена. Играчи са прецртаним бројем и означеним са  напустили су клуб током текуће сезоне.

Извори 

2004/05.